Iphitime är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Marenzeller 1902. Iphitime ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Iphitime